Landmannalaugar, toponyme islandais signifiant littéralement en français « les bains chauds des gens du pays », peut désigner :
 le Landmannalaugar, une région naturelle ;
 le Landmannalaugar, une source chaude ;
 le refuge du Landmannalaugar, un refuge.